No Mercy ():

Люди 
 Isabelle Mercier, (:en:Isabelle Mercier), канадский игрок в покер с никнеймом No Mercy.
 Нодзоми Сасаки, японская модель с никнеймом No Mercy.
 Ян, Пётр Евгеньевич, российский боец смешанных боевых искусств с прозвищем No Mercy.

Музыка 
 No Mercy (рок-группа) (:en:No Mercy (metal band)), трэш-метал группа 1980-х годов.
 No Mercy (поп-группа) (:en:No Mercy (pop band)), поп-группа 1990-х годов.
 No Mercy Festival, ежегодный фестиваль тяжёлой металической рок-музыки в Европе.

Альбомы 
 No Mercy (альбом Da Youngsta) (:en:No Mercy (Da Youngsta's album))
 No Mercy (альбом Daddy Yankee) (:en:No Mercy (Daddy Yankee album))
 No Mercy (альбом No Mercy) (:en:No Mercy (No Mercy album))
 No Mercy (альбом T.I.)
 Show No Mercy, первый альбом трэш-металической группы Slayer.

Песни 
 «No Mercy», песня из компьютерной игры 1995 года Command & Conquer
 «No Mercy», песня кантри-певца Ty Herndon
 «No Mercy», песня L.A. Guns
 «No Mercy», песня из альбома Aural Sculpture группы The Stranglers
 «No Mercy», песня Нилса Лофгрена
 «No Mercy», песня Immortal Technique
 «No Mercy», песня Slavi Trifonov & Ku-ku Band
 «No Mercy», песня из видеоигры 2000 года Guilty Gear X
 «No Mercy», песня T.I.
 «No Mercy», песня Лил Уэйн

Другое 
 Никакой пощады (No Mercy), кинофильм 1986 года с участием Ричарда Гира и Ким Бейсингер.
 WWE No Mercy, ежегодное шоу World Wrestling Entertainment.
 No Mercy (2004) — pay-per-view шоу федерации рестлинга World Wrestling Entertainment (WWE).
 No Mercy (2005) — pay-per-view шоу федерации рестлинга World Wrestling Entertainment (WWE).
 No Mercy (2007) — pay-per-view шоу федерации рестлинга World Wrestling Entertainment (WWE).
 No Mercy (2008) — профессиональное рестлерское pay-per-view шоу, проводимое федерацией World Wrestling Entertainment (WWE).
 WWF No Mercy, видеоигра WWF для приставки Nintendo 64.
 No Mercy (The Hardy Boys), новелла Hardy Boys.
 No Mercy, кампания в компьютерных видеоиграх Left 4 Dead и Left 4 Dead 2.
 No Mercy, миссия в компьютерных видеоиграх Payday: The Heist и Payday 2. Порт одноименной карты из Left 4 Dead.
 No Mercy, уровень в компьютерной видеоигре Hotline Miami 2: Wrong Number.
 No Mercy, книга Шеррилин Кеньон в серии Dark Hunter.